

Patronymes 
Ierchov, Yerchov, Erchov (masculin ; ) ou Ierchova, Yerchova, Erchova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités :

 Andreï Ershov (1931-1988), informaticien et mathématicien soviétique ;
 Artur Erchov (1990-), cycliste russe ;
 Constantin Erchov (1935-1984), réalisateur soviétique ;
 Piotr Erchov (1815-1869), poète, dramaturge et écrivain russe ;
 Zinaida Yershova (1904-1995), chimiste, physicienne et ingénieure russe.

Toponymes 
 Ierchov, ville de l'oblast de Saratov en Russie

Patronyme russe